Milagros (Espagne)

Milagros (Masbate)